Miejscowości w USA:
 Middle River – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Middle River – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 Middle River (ang. Middle River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
W Kanadzie:
 Middle River – dawna nazwa rzeki Middle River of Pictou w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou
 Middle River – dawna nazwa miejscowości Alma w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou